Huffman House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Howard House (Missouri), ID-Nr. 82005353
 Howard House (Texas), ID-Nr. 93000072